Фи́ахра () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Фиахра (IV век) — полулегендарный коннахтский принц
 Фиахра Финн — король Уи Мане (V век)
 Фиахра Лонн — король Дал Арайде (упоминается в 482)
 Фиахра мак Колмайн — архиепископ Армы (548—558)
 Фиахра (умер в 670) — отшельник, святой
 Фиахра Коссалах — король Дал Арайде (709—710)
 Фиахра Уа Фокарта — аббат Клонферта (992—1006)